Leopoldo Calvo-Sotelo (1926-2008) – politico spagnolo
 José Calvo Sotelo (1893-1936) – giurista e politico spagnolo